Восемьдесят шестая дивизия:
 86-я стрелковая дивизия СССР
 86-я гвардейская стрелковая дивизия СССР
 86-я кавалерийская дивизия СССР
 86-я дивизия ПВО СССР
 86-я пехотная дивизия (вермахт) Германии

См. также 
 87 дивизия